Buena Vista signifie en espagnol « belle vue » peut désigner :

Toponyme

Argentine 
 Buena Vista : une localité située dans le département de Pilagás, province de Formosa.

Bolivie 
 Buena Vista : une ville du département de Santa Cruz

Canada 
 Buena Vista : une ville de la Saskatchewan

Espagne 
 Buena Vista : un quartier de la municipalité de Santurtzi, dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

États-Unis

Localités et comtés 
 Buena Vista, census-designated place située en Californie ;
 Buena Vista : dans le Colorado ;
 Buena Vista : en Géorgie ;
 Buena Vista : dans l'Iowa ;
  : dans le Michigan ;
 Buena Vista : en Virginie ;
  : dans l'Oregon ;
  : dans le Wisconsin.

Autres 
 Lake Buena Vista : en Floride (détenue par Disney) ;
 North Buena Vista (Iowa) ;
 Buena Vista Park : un parc dans le voisinage des hauteurs de Haight-Ashbury et Buena Vista à San Francisco en Californie ;
 Le lac Buena Vista : un lac de Californie ;
 .

Mexique 
  : localité de l'État d'Hidalgo ;

Panama 
  localité du District de Colón dans la province de Colon au Panama.

Pérou
 Buena Vista, site archéologique.

Venezuela 
 Buena Vista : capitale de la paroisse civile de Buena Vista de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui ;
 Buena Vista : capitale de la paroisse civile de Buena Vista de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Buena Vista : capitale de la paroisse civile de Buena Vista de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Buena Vista : capitale de la paroisse civile de Buena Vista de la municipalité de Monte Carmelo dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 Buena Vista : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui ;
 Buena Vista : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Buena Vista : l'une des dix paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Buena Vista : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monte Carmelo dans l'État de Trujillo.

Histoire 
 Bataille de Buena Vista : une bataille de campagne de la guerre américano-mexicaine qui se déroule le  à Buena Vista, à 12 km au sud de Saltillo, dans le nord du Mexique.

Entreprises 
  : est le nom fréquemment utilisé pour des divisions de la Walt Disney Company ;

Films 
 Buena Vista Social Club : un album de musique et un film de Wim Wenders.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme